|}
 — железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Keikyu Corporation. Линия протянулась на 57,7 километра от станции  в Токио через южные пригороды до станции  в городе Йокосука префектуры Канагава. Многие составы продолжают движение по линии Асакуса до станции  и далее по линии Кэсэй. Линия была открыта в 1895-м году, и постепенно к 1905-му году была доведена до центральной части города Иокогама. Имеет прямое сообщение с Токийским международным аэропортом на терминалах 1, 1/2, 2 и 3.

Виды обслуживания 
Наряду с местными составами по линии также ходят несколько видов скорых составов.

 останавливается на всех станциях
 E
 (1)с линии Асакуда до Аэропорта Ханэда
 (2)от станции Син-Дзуси до Аэропорта Ханэда
 L
 R
 A
 От Аэропорта Ханэда через линию Асакуса на линий Кэйсэй. Первая остановка после Аэропорта станция Синагава.
 W
 экспресс с ограниченным числом останвок, для проезда на котором требуется внести дополнительную плату. По вечерам в будни в направлении Курихама/Мисакигути.
Так же до станции Синагава доходят следующие виды составов с линии Кэйсэй: ; C,  K и  AC.

Станции 
 Легенда
 Осановки … ●・◎：останавливается（◎：от данных станций поезда начинают движение, либо заканчивают его）、｜：проезжает
 Разъезды … ◇・◆：возможен разъезд составов в обоих направлениях（◆разъезд возможен, но на практике не происходит）、△：возможен объезд в восходящем направлении ▽：возможен объезд в нисходящем направлении

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Keikyu Corporation 
 Схема линий Keikyu Corporation 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио